Султан-Ахмад-хан:

 Султан-Ахмад-хан I (1465—1504) — хан Восточного и Центрального Моголистана, а также Турфанского округа (1485—1504).
 Султан-Ахмад-хан II — хан государства Мамлакат-и Моголийе (ок. 1630—1632, 1635—1638 гг.).